Woock ist der Familienname folgender Personen:

 Élodie Woock (* 1976), ehemalige französische Fußballspielerin
 Joachim Woock (* 1951), deutscher Lehrer und Autor